Кумакване () — населённый пункт сельского типа на юго-востоке Ботсваны, на территории округа Квененг.

Географическое положение 
Деревня расположена в юго-восточной части округа, примерно в 25 км к западу от столицы страны, города Габороне.

Население 
По данным переписи 2011 года население деревни составляет 5447 человек.

Динамика численности населения деревни по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны